Паро́дия:

 Пародия () — творческий приём.
 Пародия () — род кактусов.
 Пародия — техника многоголосной композиции в мессе эпохи Возрождения.